Lista de cometas periódicos

Cometas periódicos numerados

Cometas periódicos não numerados

Ligações externas 
 Minor Planet Center Periodic Comet Numbers
 Converter between old-style and new-style comet names 
 Cometography.com Periodic Comets
 Seiichi Yoshida's Comet Catalog
 Periodic comets on the Planetary Data System Small Bodies Node
 MPC: Dates of Last Observation of Comets (periodic and non-periodic)

 

de:Liste der Kometen#Periodische Kometen
lb:Koméitelëschten#Periodesch Koméiten